Kuderuskkan syfta på:
 Kuderusk – bygdemål för en fisk, se skäggsimpa
 Kuderusk – bygdemål för en fågel, se hornuggla